Statement eller Statements kan avse:

 Statements (låt med Loreen) – en låt utgiven 2017
 Statements (album med Milt Jackson) – ett album av Milt Jackson, utgivet 1962
Statement man – ett epitet för en svensk excentriker, se Stellan Hagmalm
Statement Festival - en festival avstängt för män planerat för 2018.

Se även 
 Unrelated Statements – ett musikalbum av den svenska rockgruppen The Maharajas utgivet 2004